«Джентльмен с Медвежьей речки» () — роман, составленный из новелл Роберта Ирвина Говарда, написанных в жанре юмористического вестерна, объединённых главным действующим персонажем — незадачливым охотником Брекинриджем Элкинсом. Впервые роман опубликован в Великобритании в 1937 году, издательством Герберта Дженкинса (). Первое американское издание осуществлено издательством Дональда М. Гранта () в 1966 году. Является первой изданной книгой произведений Роберта Говарда и первой частью трилогии о похождениях Элкинса. В России первое русское издание книги осуществлено пермским издательством «Янус» в 1992 году.

О книге 
Роман «Джентльмен с Медвежьей Речки» представляет собой сборник из тринадцати новелл Роберта Говарда, написанных в период 1934—1936 годов. Десять из них были опубликованы в журнале Action Stories при жизни писателя, в виде отдельных произведений. Ещё три рассказа никогда не издавались ранее. Рассказы написаны в юмористическом ключе, в простонародном стиле, передающим стилистику речи сельского населения американского Запада — так, как если бы эти истории были написаны деревенщиной без образования.

Истории, вошедшие в роман, представляют собой взаимосвязанные главы, расположенные в хронологической последовательности, создающую непрерывное полотно повествования, в отличие от двух других частей этой трилогии — сборников «Брат бури» и «Лик смерча».

Оглавление 
 Полосатые рубашки и разбитые сердца () — рассказ 1937 года
 Спустившийся с гор () — рассказ 1934 года
 Знакомство с Капитаном Киддом () — рассказ 1937 года
 Выстрелы в горах () — рассказ 1934 года
 Джентльмен с Медвежьей речки () — рассказ 1934 года
 Кровная месть () — рассказ 1935 года
 Здравствуй, дядюшка Исайя! () — рассказ 1934 года
 Охотники до скальпов () — рассказ 1934 года
 Гименей с Медвежьей речки () — рассказ 1935 года
 Пещерный житель () — рассказ 1935 года
 Страсть к просвещению () — рассказ 1937 года
 Война на Медвежьей речке () — рассказ 1935 года
 Как Медвежья речка вышла из берегов () — рассказ 1937 года

Персонажи 
 Основная статья — Персонажи Роберта Говарда

Семейство Элкинсов 
 Брекинридж Элкинс — незадачливый ковбой и охотник, отличающийся необыкновенной физической силой, выносливостью и наивностью, благодаря чему попадает во всевозможные жизненные коллизии. Родом он из Медвежьей Речки — небольшой деревни охотников-маунтинменов в гористом округе Гумбольдта штата Невада, где проживает вместе со всей своей многочисленной роднёй. Элкинс меткий стрелок, но предпочитает использовать физическую силу. В своих похождениях ему приходится противостоять многочисленным группам вооруженных людей и легко выходить из этих стычек победителем. При этом его противники, как правило остаются в живых, отделываясь сравнительно небольшими увечьями.
 Билл Роллинг Элкинс — отец Брекинриджа Элкинса, предприимчивый старик из Медвежьей речки. Участник Гражданской войны на стороне северян. Охотник на гризли. Помимо Брекинриджа имеет ещё четырёх сыновей — Гарфильда, Бакнера, Джона и Билла Элкинсов, и трёх дочерей — Очиту, Элеонору и Бразорию.
 Эрат Элкинс — представитель клана Элкинсов, дальний родственник Брекинриджа, охотник на гризли.
 Дядюшка Гарфильд Элкинс — дядя Брекинриджа, житель штата Техас, старший брат Билла Элкинса. Участник Гражданской войны, артиллерист.

Семейство Гримзов 
 Дядюшка Джеппард Гримз — глава семейства Гримзов, двоюродный дядя Брекинриджа по отцовской линии. Старейший из родичей Брекинриджа. Почтенный, но вспыльчивый джентльмен. Один из первых поселенцев Медвежьей речки, ветеран войн с индейцами. Имеет пятерых сыновей — Джека, Бака, Исайю, Джошуа и Пола Каунти Гримзов.
 Исайя Гримз — младший брат Джеппарда Гримза, кузен папаши Элкинса, двоюродный дядя Брекинриджа. Проживает в городе Дьяволвилль, штат Аризона. Состоятельный авантюрист, путешественник, участник многочисленных вендетт, меткий стрелок из револьвера.
 Джейкоб Гримз — двоюродный дядя Брекинриджа, один из младших братьев Джеппарда Гримза. Пожилой фермер и золотоискатель.
 Лавака Гримз — тётушка Брекинриджа, супруга Джейкоба Гримза, сварливая старушка.
 Пол Каунти Гримз — один из младших сыновей Джеппарда Гримза. Вспыльчивый охотник.
 Вильям Гаррисон Гримз — озорной мальчик по прозвищу Малыш Генерал, внук дядюшки Джеппарда Гримза.

Семейство Макгроу 
 Папаша Макгроу — глава семейства Макгроу, отец Глории, вздорный старик. Помимо Глории имеет трёх сыновей — Джоя, Билла и Джона.
 Мисс Макгроу — супруга папаши Макгроу, мать Глории, Джоя, Билла и Джона Макгроу. Домохозяйка из Медвежьей речки.
 Глория Макгроу — молодая девушка, одна из лучших красавиц в Медвежьей Речке, невеста Брекинриджа.

Семейство Брэкстонов 
 Папаша Брэкстон — глава семейства Брэкстонов, отец Джоэла и Джима, покладистый старик, бывший траппер на отдыхе.
 Джим Брэкстон — охотник, брат Джоэла, сын папаши Брэкстона, жених Эллен Рейнольдс, соперник Брекинриджа.
 Джошуа Брэкстон — старый отшельник, живущий в каньоне Дикой Кошки. Представитель семейства Брэкстонов.

Семейство Гордонов 
 Медведфильд Гордон — один из дядьёв Брекинриджа, старожил Медвежьей речки, глава клана Гордонов.
 Джоэл Гордон — кузен Брекинриджа, охотник.
 Джим Гордон — кузен Брекинриджа, охотник.
 Джек Гордон — кузен Брекинриджа, младший брат Джоэла и Джима Гордонов, охотник. Меткий стрелок.

Семейство Гарфильдов 
 Джон Гарфильд — один из дядьёв Брекинриджа, старожил Медвежьей речки, глава клана Гарфильдов.
 Сол Гарфильд — один из дядьёв Брекинриджа, пожилой фермер и охотник на гризли.
 Джим Гарфильд — юный житель Медвежьей речки, охотник.

Прочие обитатели Медвежьей речки 
 Билл Бакнер — один из дядьёв Брекинриджа, старожил Медвежьей речки, глава клана Бакнеров.
 Старина Роджерс — старинный приятель папаши Элкинса, путешественник.
 Мистер Вилкинсон — приезжий джентльмен из города, ухажёр Глории Макгроу.
 Эллен Рейнольдс — жительница Медвежьей речки, хорошая знакомая Брекинриджа.
 Джой Хопкинс — охотник из Медвежьей речки, путешественник.
 Билл Кирби — один из двоюродных братьев Брекинриджа. Охотник их Медвежьей речки.
 Стив Кирби — один из двоюродных братьев Брекинриджа. Охотник их Медвежьей речки.

Жители городов Томагавк и Гунсток 
 Маквей — шериф города Томагавк, штат Невада.
 Кирби — помощник шерифа Маквея.
 Ричардс — помощник шерифа Маквея.
 Опоссум Сантри — предводитель банды грабителей, орудующей в окрестностях городов Томагавк и Гунсток, штат Невада.
 Старина Брентон — почтенный джентльмен, владелец магазина и почты в городе Томагавк.
 Бэт О’Тул — профессиональный боксёр, представляющий город Гунсток, штат Невада.
 Брузер Макгорти — профессиональный боксёр, чемпион Сан-Франциско, представляющий город Томагавк, штат Невада.

Жители посёлков Рваное Ухо и Ручей Гризли 
 Юкка Блейн — независимый рефери, судивший боксёрский матч на первенство городов Томагавк и Гунсток. Житель посёлка Рваное Ухо.
 Джоэл Керн — бандит-одиночка, головорез из посёлка Рваное Ухо.
 Дик Блэнтон — житель посёлка Ручей Гризли, несостоявшийся ухажёр одной из сестёр Брекинриджа — Элеоноры Элкинс.
 Тарантул Биксби — предводитель грабителей.
 Исайя Барлоу — коренной житель посёлка Рваное Ухо.
 Дик Линч — молодой обитатель Рваного Уха.
 Джим Хэрриган — престарелый кучер дилижанса.
 Нед Эшли — один из крупнейших торговцев в Рваном Ухе.
 Джуда Джексон — один из торговцев в Рваном Ухе.
 Дикий Билл Донован — предводитель охотников за дикими мустангами, подлая личность и убийца, антагонист Брекинриджа.
 Бездонное Брюхо Джадкинс — мелкий мошенник-шулер. Подручный Дикого Билла Донована.
 Джефет Джелэтин — аферист-многоженец из Сан-Франциско, грабитель дилижансов. Подручный Дикого Билла Донована.

Жители посёлков Ручей Гризли 
 Дик Хопкинс — шериф посёлка Ручей Гризли, штат Невада.
 Джой Портленд — помощник шерифа Дика Хопкинса.
 Фрэнк Джексон — помощник шерифа Дика Хопкинса.

Жители города Вампум 
 Билл Ормонд — лжешериф города Вампум, штат Невада, глава банды головорезов.
 Эл Джексон — подручный лжешерифа Билла Ормонда, бандит.
 Волк Эшли — подручный лжешерифа Билла Ормонда, бандит.
 Доктор Ричардс — врач из города Вампум.
 Джоб — законный шериф города Вампум.

Окрестности горы Мецквитал 
 Джейк Барлоу — глава клана Барлоу.
 Старик Уоррен — глава клана Уорренов.
 Джордж Уоррен — старший из братьев клана Уорренов.
 Элизабет Уоррен — девушка из клана Уорренов, сестра Джорджа, Эзры, Илии, Билла и Джошуа.

Жители города Бизоний Хвост 
 Билл Полк — ловкий старик-траппер, старинный приятель Брекинриджа.
 Гризли Хокинс — главарь банды гангстеров в Бизоньем Хвосте.
 Долли Риксби — юная красавица в городе Бизоний Хвост, внучка золотоискателя. Одна из пассий Брекинриджа.
 Блинк Уилтшоу — молодой старатель, ухажёр Долли Риксби.
 Рембрандт Броктон — священник города Бизоний Хвост, дядя Долли Риксби.
 Задира Рэд — содержатель салуна в Бизоньем Хвосте.
 Барсук Чизом — главарь грабителей банков. Отбывал наказание в тюрьме города Гунсток вместе со всей своей шайкой, совершил дерзкий побег.
 Билл Рейнольдс — гангстер, подручный Барсука Чизома.
 Джим Хопкинс — гангстер, подручный Барсука Чизома.
 Тэнк Уиллогби — незадачливый старатель, житель Бизоньего Хвоста. Приятель Брекинриджа Элкинса.
 Громила Билл Глэнтон — авантюрист, житель Бизоньего Хвоста, родом из Техаса, эсквайр. Друг Брекинриджа.

Жители посёлков Коготь Гризли и Тетон Галч 
 Билл Кроган — фальшивомонетчик из посёлка Коготь Гризли.
 Гремучий Гаррисон — предводитель грабителей золотых приисков в Тетон Галч.
 Джейк Роумэн — аферист и конокрад, участник банды Гремучего Гаррисона.

Прочие персонажи 
 Капитан Кидд — конь Брекинриджа Элкинса. В начале своих похождений Брекинридж ездил на старом муле по кличке Александр, единственном животном, способном его нести. Позже, в своих странствиях, Элкинс наткнулся на гигантского дикого мустанга Капитана Кидда, своего лошадиного эквивалента, и приручил его. Назван в честь знаменитого английского пирата Уильяма Кидда.
 Профессор ван Брок — учёный-этнограф из Нью-Йорка.
 Дж. Пемброк Пембертон — турист, спортсмен-охотник из Англии.
 Маргарет Девон — молодая девушка из Массачусетса, школьная учительница, некоторое время преподававшая в Медвежье речке.

Литература

Ссылки

Примечания 

Романы 1937 года
Рассказы 1934 года
Рассказы 1935 года
Рассказы 1936 года
Рассказы Роберта Говарда
Вестерн